Заломное — название нескольких населённых пунктов:
 Заломное — село в Губкинском районе Белгородской области.
 Заломное — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Заломное — село в Красненском районе Белгородской области.
 Заломное — село в Большесолдатском районе Курской области.
 Заломное — хутор в Мантуровском районе Курской области.